Barao ou Barão peuvent désigner :
 Barao, une localité du Burkina Faso
 , plusieurs localités du Portugal et du Brésil